Příjmení Tichý, Tichá nebo Tichy nosí více osobností:

mužský tvar
 Antonín Tichý (fotbalista) (* 1919) – český fotbalista a trenér, působil mj. ve Francii
 Antonín Tichý (skladatel) (1880–1946) – český sbormistr a hudební skladatel (uměleckým jménem Antonín Kamenický)
 Alois Tichý (1875–1922) – staropražský písničkář a lidový komik
 Bohumil Tichý (1931–2018) – český a čs. politik, po sametové revoluci ministr české vlády a poslanec FS za HSD-SMS
 Brian Tichy (* 1968) – americký hudebník, zpěvák a skladatel
 Ervín Tichý (1898–???) – československý politik
 František Tichý, více osobností, viz rozcestník
 Hans Tichý (1881–1955) – československý politik německé národnosti
 Herbert Tichy (1912–1987) – rakouský cestovatel, spisovatel a horolezec
 Herbert Tichý – český přírodovědec, ochránce přírody a publicista
 Ijon Tichý – hlavní postava z některých knih polského spisovatele Stanisława Lema
 Jan Tichý (rozcestník) – více osobností
 Jiří Tichý – více osobností
 Josef Tichý – více osobností
 Kajetán Tichý (1859–1937) – český kantor a hudební skladatel
 Karel Tichý (rozcestník) – více osobností
 Ladislav Tichý (1948–2022) – český katolický duchovní a biblista
 Lajos Tichy (1935–1999) – maďarský fotbalista
 Lubomír Tichý (* 1973), uměleckým jménem Xavier Baumaxa – český písničkář a kytarista
 Miloslav Tichý (* 1956) – český fotbalista
 Miloš Tichý (* 1966) – český astronom
 Miroslav Tichý (1926–2011) – český fotograf a malíř
 Oldřich Tichý (* 1959) – český malíř
 Otto Albert Tichý (1890–1973) – hudební skladatel a varhaník
 Pavel Tichý (1936–1994) – filosof a logik, zakladatel TIL
 Petr Tichý (* 1972) – český fotbalista
 Rafael Tichý (1945–1980) – český houslař
 Richard Tichý (1933–???) – český politik ČSL, poslanec FS za normalizace
 Václav Tichý (1891–???) – československý politik, poválečný poslanec za národní socialisty, politický vězeň
 Václav Tichý (fotbalista) (1941–2019) – český fotbalista
 Viktor Tichý (* 1951) – slovenský fotbalista
 Vladimír Tichý (muzikolog) (* 1946) – český muzikolog, hudební skladatel a pedagog
 Vladimír Tichý (sochař) (* 1926) – český sochař

ženský tvar příjmení
 Alena Tichá (* 1944) – česká zpěvačka populární hudby, aktivní v letech 1966 až 1980.
 Alena Tichá (cembalistka) (* 1964) – česká cembalistka a pedagožka
 Alena Tichá (operní pěvkyně) – česká operní pěvkyně
 Jana Tichá (* 1965) – česká astronomka
 Ludmila Tichá – pseudonym, který používala redaktorka Marie Vondráková (1881–1970)
 Zdeňka Tichá (1927–1984) – česká literární historička a editorka

související články
 Tichý

Externí odkazy 
 

Česká příjmení